Helophora är ett släkte av spindlar som beskrevs av Menge 1866. Helophora ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Helophora